Rio Wind
 Wind (banda)
 Renault Wind
 Wind Telecomunicazioni
 Wind Tre
Ou ainda:
 Winds - uma banda

Desambiguação